Кильна:

Реки
 Кильна (приток Липовки)
 Кильна (приток Свияги)

Сёла
 Кильна (село)